Die Oblast Omsk im Föderationskreis Sibirien der Russischen Föderation gliedert sich in 32 Rajons und einen Stadtkreis. Den Rajons sind insgesamt 26 Stadt- und 365 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreis

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Verwaltungsgliederung aus der Webseite der Oblastregierung Omsk (russisch)
 Oblast Omsk auf terrus.ru (russisch)

Omsk
Oblast Omsk